James Dalrymple kan syfta på bland andra:

James Dalrymple, 1:e viscount Stair (1619–1695)
James Dalrymple, 3:e earl av Stair (död 1760)